Grigg Peak kan syfta på:

Geografi

Antarktis 

 Grigg Peak, Antarktis,

Kenya 

 Grigg Peak (bergstopp i Kenya), Meru, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Kenyaförgreningar